Steinmeyer oder von Steinmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 August Steinmeyer (1821–1895), deutscher Vollmeier und Politiker
 Carl Steinmeyer (1774 oder 1775–1843), deutscher Vollmeier und Politiker
 Christoph Steinmeyer (* 1967), deutscher Maler
 Dieter Steinmeyer (* 1948), deutscher Manager
 Elias von Steinmeyer (1848–1922), deutscher Altgermanist
 Franz Ludwig Steinmeyer (1811–1900), deutscher evangelischer Pfarrer und Professor der Theologie
 Fritz Steinmeyer (1918–2008), deutscher Orgelbauer
 Georg Steinmeyer (1816–1888), deutscher Beamter und Politiker
 Georg Friedrich Steinmeyer (1819–1901), deutscher Orgelbaumeister und Kommerzienrat
 Hans Steinmeyer (1889–1970), deutscher Orgelbauer
 Heinrich Steinmeyer (1882–1940), deutscher Lehrer und DJH-Funktionär
 Heinz-Dietrich Steinmeyer (* 1949), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hermann Steinmeyer (1857–1924), deutscher Landwirt und Politiker
 Johann Gottfried Steinmeyer (um 1780–1851), Architekt
 Johannes Steinmeyer (* um 1450; † um 1500/1510), deutscher Jurist, Universitätsprofessor und Universitätsrektor
 Johannes Steinmeyer (Orgelbauer) (1857–1928), deutscher Orgelbauer
 Otto Steinmeyer (1883–zwischen 1947 und 1959), deutscher Mediziner
 Paul Steinmeyer († 1586), Goldschmied
 Theodor Steinmeyer (1897–1945), deutscher Psychiater und Euthanasietäter
 Vincenz Steinmeyer (1587–1667), Verleger und Schöffe
 Wolfgang Steinmeyer (* 1955), deutscher Maler

Steinmeyer heißen folgende Unternehmen:
 G. F. Steinmeyer & Co., Orgelbau, gegründet von G. F. Steinmeyer

Siehe auch:
 Steinmeier (Begriffsklärung)
 Steinmayer
 Steinmayr